Amlapura ist die Hauptstadt des indonesischen Regierungsbezirks (Kabupaten) Karangasem. Die Stadt dient als Verkehrsknotenpunkt für den Osten Balis und hat 31.869 Einwohner (2018).

Geographie 
Amlapura liegt im östlichen Teil der Insel Bali, am südöstlichen Fuße des aktiven Vulkans Agung. Sie liegt im südöstlichen Teil des Bezirks Karangasem.

Klima

Geschichte 
Amlapura hieß bis 1963 Karangasem, wie der Regierungsbezirk, in dem es sich befindet. Ein Ausbruch des Vulkans Agung 1963 zerstörte Teile der Stadt und beim Wiederaufbau wurde der Stadtname in Amlapura geändert.

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort auf Bali
Karangasem